Найджел Марвен,  (р. 1960) — британский телевизионный продюсер и телеведущий. Известен как постановщик и ведущий ряда сериалов, продолжающих «Прогулки с динозаврами», в которых Марвен «путешествует в прошлое» и участвует в событиях наряду с жителями доисторического мира.

Марвен появился в роли самого себя в третьем сезоне сериала «Портал юрского периода», где наблюдал за велоцираптором и гиганотозавром. Любопытно, что этих двух динозавров он уже выслеживал ранее в двух продолжениях «Прогулок с динозаврами».

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт

Актёры Великобритании
Телеведущие Великобритании
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1960 году